Юлдашбаев — башкирская фамилия. Известные носители:
 Юлдашбаев, Азамат Рамилевич (род. 1964) — башкирский поэт и литературный критик, журналист, редактор. 
 Юлдашбаев, Билал Хамитович (1928—2001) — историк-этнополитолог.
 Юлдашбаева, Римма Мухтаровна (урождённая Мусина; род. 1937) — башкирская оперная певица, преподаватель высшей школы.